

Patronyme 

 Auguste Ranson (1854-1928), sénateur français
 Gontran Ranson (1891-1977), dessinateur et illustrateur français
 Louis Casimir Ranson (1828-1898), maire de Limoges et député de la Haute-Vienne sous la  République
 Olivier Ranson (1909-), dessinateur de presse français
 Paul-Élie Ranson (1861-1909), peintre et graveur français

Toponyme 
 Ranson, ville de Virginie-Occidentale aux États-Unis

Pseudonyme 

 Marcelle Ranson-Hervé, actrice française

Autres 
 Académie Ranson, école d'art française